Ижевск может означать:
 Ижевск — город, столица Удмуртской Республики.
 Ижевск — аэропорт в Удмуртии.
 Ижевск — железнодорожная станция и основной вокзал Ижевского отделения Горьковской железной дороги. 
 «Ижевск» — теплоход-сухогруз.
 «Ижевск» — ныне не существующий российский футбольный клуб из одноимённого города ''(также назывался «Зенит», «Динамо»).
 «Зенит-Ижевск» — ныне действующий российский футбольный клуб из Ижевска.